13-й Чемпионат мира по хоккею с мячом прошёл в Финляндии с 15 по 20 февраля 1983 года. Второй раз подряд золотые медали выиграла сборная Швеции. Впервые в истории чемпионатов мира был проведён финальный матч. Лучшим бомбардиром турнира стал Андрей Пашкин (6 мячей).

Результаты игр группового этапа

Итоговая таблица группового этапа

Финалы

Матч за 3-е место

Финал

Лучшие игроки 

По результатам турнира были названы лучшие игроки по позициям:
 Лучший вратарь — Андерс Бридхольм (Швеция)
 Лучший защитник — Матc Карлссон (Швеция)
 Лучший полузащитник — Владимир Плавунов (СССР)
 Лучший нападающий — Ула Юханссон (Швеция)

Примечания

Ссылки 
 Результаты ЧМ по бенди 1983

Чемпионаты мира по хоккею с мячом
Международные соревнования по хоккею с мячом в Финляндии
Февраль 1983 года
Спорт в Финляндии в 1983 году
Чемпионаты мира в Финляндии